Canabravense – abitanti di Canabrava do Norte
Canabravense – abitanti di São João da Canabrava